Aalten steht für:
 Aalten, Ort in den Niederlanden
 Aalten (Dorf), Ortsteil der Gemeinde Aalten, Niederlande

Aalten ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelia Aalten (1913–1991), niederländische Sprinterin
 Truus van Aalten (1910–1999), niederländische Schauspielerin